El término Nuevo Sol puede referirse a:

 Nuevo Sol, nombre anterior de la actual moneda del Perú.
 Nuevo Sol (2014), cuarto álbum del cantautor chileno Fernando Milagros.
 Nuevo Sol (2018), telenovela brasileña producida y emitida por Rede Globo.
 Un nuevo sol (2011), sexto álbum del cantautor argentino Axel.